Казони:

 Казони, Бернар (род. 1961) — французский футбольный тренер.
 Казони, Гвидо (1561—1640) — итальянский писатель.
 Казони, Томазо (1880—1933) — итальянский врач.
 Казони, Филиппо (1733—1811) — итальянский куриальный кардинал.
 Казони, Филиппо Мария (1662—1723) — итальянский историк.